Борис Штерн
 Штерн, Борис Гедальевич (1947—1998) — русский советский писатель-фантаст.
 Штерн, Борис Евгеньевич (род. 1950) — советский и российский астрофизик, главный редактор газеты «Троицкий вариант».